Górki Małe peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Górki Małe, un village dans la voïvodie de Łódź
 Górki Małe, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Górki Małe, un village dans la voïvodie de Silésie